Brett Carson (né le  à Régina, dans la province de la Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1999-2000 || Midget AA de Pipestone Valley || SSMHL ||8 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2000-2001 || Midget AA de Pipestone Valley || SSMHL ||31 ||5 ||17 ||22 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2001-2002 || Terriers de Yorkton || SMHL ||41 ||16 ||37 ||53 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 	 	 	 	 	 	 
|2001-2002 || Warriors de Moose Jaw || LHOu ||6 ||0 ||0 ||0 ||0 ||12 ||0 ||2 ||2 ||0
|-
|2002-2003 || Warriors de Moose Jaw || LHOu||28 ||1 ||4 ||5 ||28 ||-|| -|| -|| -|| -
|-
|2002-2003 || Hitmen de Calgary || LHOu||30 ||3 ||6 ||9 ||4 ||5 ||2 ||1 ||3 ||0
|- 
|2003-2004 || Hitmen de Calgary || LHOu||71 ||5 ||27 ||32 ||49 ||7 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
|2004-2005 || Hitmen de Calgary || LHOu||61 ||8 ||16 ||24 ||61 ||8 ||2 ||2 ||4 ||8
|-  
|2005-2006 || Hitmen de Calgary || LHOu||72 ||11 ||29 ||40 ||62 ||13 ||1 ||6 ||7 ||20
|-
|2006-2007 || Everblades de la Floride || ECHL ||3 ||1 ||1 ||2 ||0 ||-|| -|| -|| -|| -
|-
|2006-2007|| River Rats d'Albany || LAH ||63 ||2 ||16 ||18 ||26 ||5 ||0 ||2 ||2 ||0
|-
|2007-2008 || River Rats d'Albany || LAH ||77 ||2 ||22 ||24 ||32 ||7 ||1 ||3 ||4 ||11
|-
|2008-2009 || River Rats d'Albany || LAH ||69 ||6 ||29 ||35 ||34||-|| -|| -|| -|| -
|-
|2008-2009 || Hurricanes de la Caroline || LNH ||5 ||0 ||0 ||0 ||4 ||-|| -|| -|| -|| -
|-  
|2009-2010 || River Rats d'Albany || LAH ||14 || 3 || 8 || 11 || 0 ||-|| -|| -|| -|| -
|- 
|2009-2010 || Hurricanes de la Caroline || LNH ||54 ||2 ||10 ||12|| 12 || -|| -|| -|| -|| -
|-  
|2010-2011 || Checkers de Carlotte || LAH ||38 ||4 ||16 ||20 ||14 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-  
|2010-2011 || Hurricanes de la Caroline || LNH ||13 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2010-2011 || Flames de Calgary || LNH ||6 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|2011-2012 || Flames de Calgary || LNH || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Heat d'Abbotsford || LAH || 34|| 2|| 6|| 8|| 10|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2012-2013 || Heat d'Abbotsford || LAH || 26|| 6|| 5|| 11|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
|2012-2013 || Flames de Calgary || LNH || 10|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| AIK IF|| SHL || 49|| 3|| 7|| 10|| 43|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Vienna Capitals|| EBEL || 54|| 9|| 15|| 24|| 14|| 15|| 1|| 7|| 8|| 4
|-
| 2015-2016 || SaiPa || Liiga || 60|| 5|| 11|| 16|| 16|| 5|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2016-2017 || SaiPa || Liiga || 30 || 3 || 5 || 8 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || SaiPa || Liiga || 56 ||2 || 5 || 7 ||	47 || 2 || 0 ||	0 ||0 ||0
|-
| 2018-2019̟ || KooKoo Kouvola || Liiga || 33 ||1 || 0 || 1 ||20 || - || - ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || HC Slovan Bratislava || Extraliga slo. ||9 ||2 ||3 ||5 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021|| Bratislava Capitals || ICEHL || 10 || 0 || 1 || 1 || 4 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2021-2022|| Bratislava Capitals || ICEHL ||  || 

|90 ||2 ||11 ||13 ||20 || -|| -|| -|| -|| -

Notes et références 

Naissance en novembre 1985
Naissance à Regina
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Warriors de Moose Jaw
Joueur des Hitmen de Calgary
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur de l'AIK IF
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Vienna Capitals
Joueur du SaiPa Lappeenranta
Joueur des Flames de Calgary
Joueur du Heat d'Abbotsford
Joueur du HC Slovan Bratislava